Olaszország
Taino, település Varese megyében

Egyéb
Taíno, Jamaica őslakós indián népeinek egyike